Il mondo che vorrei – singolo di Laura Pausini del 1996
 Il mondo che vorrei – album di Vasco Rossi del 2008
 Il mondo che vorrei – singolo di Vasco Rossi del 2008